Wipplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Walther-Wipplinger (1911–1992), österreichische Malerin
 Claudia Wipplinger (1961–2021), österreichische Schauspielerin

 Hans-Peter Wipplinger (* 1968), österreichischer Ausstellungskurator, Autor und Museumsdirektor
 Hubert Wipplinger (1941–2004), österreichischer Lobbyist
 Johannes Wipplinger (* 1978), österreichischer Leichtathlet und Bobsportler
 Julia Wipplinger (1923–1989), südafrikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Wiplinger